Шапир — фамилия еврейского происхождения, вариант фамилии . Известные носители:

 Шапир, Максим Ильич (1962—2006) — российский филолог, стиховед.
 Шапир, Ольга Андреевна (урождённая Кислякова; 1850—1916) — русская писательница, феминистка.
 Шапир, Став (род. 1985) — израильская политическая деятельница.

См. также